Polskie nazwisko
 Józef Wodzicki (1750-1794) – generał major wojsk koronnych
 Kazimierz Wodzicki
 Kazimierz Wodzicki (1816-1889) – ornitolog
 Kazimierz Wodzicki (1900-1987) – ornitolog
 Stanisław Wodzicki (1764-1843) – polityk 
 Michał Wodzicki (1687–1764) – biskup
 Eliasz Wodzicki (zm. 1805) – hrabia
 Piotr Wodzicki (zm. 1768) – generał-major
 Jan Kanty Wodzicki (zm. 1821) – kanonik krakowski
 Henryk Wodzicki – poseł Sejmu Krajowego Galicji
 Ludwik Wodzicki – hrabia, poseł Sejmu Krajowego Galicji

Herb
 Wodzicki (herb szlachecki)